Kyss mig, Zweedse film uit 2011.
 With Every Heartbeat (Five Star), lied van Five Star.
 With Every Heartbeat (Robyn), lied van Robyn.